Preah Vihear steht für:

 Preah Vihear (Provinz), eine Provinz in Kambodscha
 Prasat Preah Vihear, einen Hindu-Tempel an der kambodschanisch-thailändischen Grenze